Indianapolis 500 1938 je bila šestindvajseta dirka Indianapolis 500 na dirkališču Indianapolis. Potekala je 30. maja 1938.

Rezultati

1938 v športu
1938